Niemcy:
 Oberrod – dzielnica gminy Nahetal-Waldau w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Hildburghausen
 Oberrod – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Zobacz też:
 Oberrode
 Oberrot
 Oberroth